Zaliche steht für

 Zaliche (Pontos), antike Stadt in Kleinasien
 Titularbistum Zaliche, auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche